

Patronyme ou pseudonymes 

Le nom de Baldo est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Chris Baldo (1943-1995), chanteur luxembourgeois ;
 Giuseppe Baldo (1914-2007), footballeur italien ;
 Joseph Baldo (1843-1915), prêtre italien, fondateur, reconnu bienheureux ;
 Marta Baldó (1979-), gymnaste rythmique espagnole ;
 Nicolas Baldo (1984-), coureur cycliste français ;

Autres  

 Baldo degli Ubaldi, station de la ligne A du métro de Rome. 
 Ferrara di Monte Baldo, commune italienne de la province de Vérone dans la région Vénétie. 
 Monte Baldo, chaînon des montagnes autour du lac de Garde dans les Alpes italiennes. 
 Celui-ci est desservi par le téléphérique du Monte Baldo. 
 Baldo (jeu vidéo)

Homonymie de patronyme